Zoologia
 Puma – nazwa rodzaju ssaków w rodzinie kotowatych,
 puma płowa – gatunek ssaka z rodziny kotowatych, z rodzaju Puma

 Geografia
 Puma – osada na Wyspach Salomona

 Informatyka
 Puma (Mac OS X 10.1) – system operacyjny firmy Apple Inc.
 AMD Puma – mobilna platforma firmy AMD

 Środki transportu
 HCP Puma (typ 118N) – polski tramwaj niskopodłogowy
 Ford Puma – samochód osobowy
 Puma – niemiecki bojowy wóz piechoty
 Puma – niemiecki samochód pancerny z okresu II wojny światowej
 Puma – włoski transporter opancerzony
 Puma – izraelski czołg inżynieryjny
 Aérospatiale Puma – śmigłowiec
 Puma – ultralekki samolot

 Inne
 Puma AG – niemiecki producent sprzętu sportowego 
 Puma – brazylijski producent samochodów 
 Kamuflaż wz. 89 „Puma” – kamuflaż WP
 PuMa – ochotniczy oddział wojskowy Abwehry 
 PUMA – polski przegląd artystyczny